El Campionat del món d'escacs femení de 1999 fou guanyat per l'excampiona del món Xie Jun, qui va recuperar el títol després de vèncer Alissa Gal·liàmova. Abans del matx, la campiona regnant Susan Polgar havia estat desposseïda del seu títol després de molta controvèrsia.

Torneig Interzonal de 1995 
Com a part del procés de classificació, es va disputar un torneig Interzonal a Chişinău el 1995, amb les millors jugadores de cada zona de la FIDE. Hi van prendre part 52 jugadores, i les set primeres es classificaren pel Torneig de Candidates. Per tercer cop, l'Interzonal es va disputar per sistema suís a 13 rondes.

{| class=wikitable
|+ Torneig Interzonal femení de 1995
|-
! !! Jugadora !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! Punts !! Desempat
|- bgcolor="#ccffcc"
| 1 ||  Ketevan Arakhamia  || +36 || +44 || +11 || =2 || +4 || +8 || -3 || +9 || =7 || =6 || +10 || -5 || +19 || 9½ || 
|- bgcolor="#ccffcc"
| 2 ||  || +45 || +43 || +20 || =1 || +19 || +4 || =6 || =11 || =3 || =10 || =5 || =7 || =8 || 9 || 
|- bgcolor="#ccffcc"
| 3 ||  Nana Ioseliani  || +33 || =17 || =8 || +32 || =7 || =12 || +1 || +20 || =2 || =9 || =4 || =11 || =5 || 8½ || 64.50
|- bgcolor="#ccffcc"
| 4 ||  || +16 || +31 || =19 || +5 || -1 || -2 || =26 || +18 || +11 || =17 || =3 || =9 || +7 || 8½ || 63.50
|- bgcolor="#ccffcc"
| 5 ||  || =15 || +42 || +39 || -4 || -17 || +18 || =25 || +27 || +21 || =7 || =2 || +1 || =3 || 8½ || 60.75
|- bgcolor="#ccffcc"
| 6 ||  Alisa Marić  || =38 || =26 || +47 || =29 || =18 || +19 || =2 || =8 || +12 || =1 || -7 || +20 || +11 || 8½ || 60.25
|- bgcolor="#ccffcc"
| 7 ||  Nino Gurieli  || +27 || =39 || =18 || +25 || =3 || =9 || =8 || +17 || =1 || =5 || +6 || =2 || -4 || 8 || 60.50
|-
| 8 ||  || +24 || +9 || =3 || =19 || +20 || -1 || =7 || =6 || -10 || +23 || =17 || +21 || =2 || 8 || 60.00
|-
| 9 ||  || +13 || -8 || +40 || =17 || +33 || =7 || +12 || -1 || +20 || =3 || =11 || =4 || =15 || 8 || 57.00
|-
| 10 ||  Nataša Bojković  || =34 || -18 || +42 || =23 || =25 || =13 || +38 || +29 || +8 || =2 || -1 || =15 || =20 || 7½ || 51.25
|-
| 11 ||  || +23 || +47 || -1 || =18 || =29 || +38 || +27 || =2 || -4 || +31 || =9 || =3 || -6 || 7½ || 50.50
|-
| 12 ||  || +37 || =25 || =17 || =33 || +36 || =3 || -9 || +23 || -6 || +39 || -21 || =14 || +30 || 7½ || 48.75
|-
| 13 ||  Nino Khurtsidze  || -9 || -24 || +15 || +31 || =22 || =10 || -28 || =14 || =27 || +44 || =32 || +41 || +33 || 7½ || 47.75
|-
| 14 ||  || -39 || =27 || -37 || =46 || +50 || =49 || =45 || =13 || +42 || =28 || +25 || =12 || +29 || 7½ || 44.25
|-
| 15 ||  || =5 || -32 || -13 || -45 || +51 || +37 || =36 || +49 || +33 || =26 || +31 || =10 || =9 || 7½ || 44.25
|-
| 16 ||  || -4 || =35 || -27 || +51 || =43 || -28 || +50 || =34 || +45 || -19 || +23 || +37 || +26 || 7½ || 40.50
|-
| 17 ||  || +41 || =3 || =12 || =9 || +5 || =27 || =21 || -7 || +28 || =4 || =8 || -19 || =18 || 7 || 51.00
|-
| 18 ||  || =28 || +10 || =7 || =11 || =6 || -5 || +32 || -4 || +30 || =20 || =19 || =31 || =17 || 7 || 49.00
|-
| 19 ||  || +49 || +30 || =4 || =8 || -2 || -6 || -23 || +44 || =22 || +16 || =18 || +17 || -1 || 7 || 45.75
|-
| 20 ||  Almira Skripchenko  || +48 || +22 || -2 || +34 || -8 || +26 || +29 || -3 || -9 || =18 || +41 || -6 || =10 || 7 || 43.75
|-
| 21 ||  || -25 || =37 || +43 || =49 || =40 || +36 || =17 || +30 || -5 || =29 || +12 || -8 || =22 || 7 || 43.25
|-
| 22 ||  || +46 || -20 || =49 || =40 || =13 || =23 || =30 || =33 || =19 || =25 || +39 || =29 || =21 || 7 || 42.50
|-
| 23 ||  Miranda Khorava  || -11 || +52 || +28 || =10 || -26 || =22 || +19 || -12 || +38 || -8 || -16 || +39 || +32 || 7 || 38.75
|-
| 24 ||  Suzana Maksimović  || -8 || +13 || =30 || -36 || -45 || =42 || +43 || -32 || =46 || =47 || +52 || +38 || +34 || 7 || 36.00
|-
| 25 ||  || +21 || =12 || =32 || -7 || =10 || +33 || =5 || =28 || -26 || =22 || -14 || +27 || =31 || 6½ || 44.25
|-
| 26 ||  || =40 || =6 || =36 || +37 || +23 || -20 || =4 || -39 || +25 || =15 || =29 || =30 || -16 || 6½ || 44.00
|-
| 27 ||  Marina Sheremetieva  || -7 || =14 || +16 || +30 || +28 || =17 || -11 || -5 || =13 || =32 || =33 || -25 || +41 || 6½ || 43.00
|-
| 28 ||  || =18 || =34 || -23 || +48 || -27 || +16 || +13 || =25 || -17 || =14 || -30 || =35 || +40 || 6½ || 42.00
|-
| 29 ||  || -43 || +45 || +46 || =6 || =11 || +32 || -20 || -10 || +40 || =21 || =26 || =22 || -14 || 6½ || 39.75
|-
| 30 ||  Natalia Edzgveradze  || +51 || -19 || =24 || -27 || +35 || +41 || =22 || -21 || -18 || +34 || +28 || =26 || -12 || 6½ || 37.25
|-
| 31 ||  || +35 || -4 || -33 || -13 || +48 || =40 || +49 || +45 || +39 || -11 || -15 || =18 || =25 || 6½ || 25.50
|-
| 32 ||  || =42 || +15 || =25 || -3 || +34 || -29 || -18 || +24 || =41 || =27 || =13 || =33 || -23 || 6 || 39.25
|-
| 33 ||  || -3 || +41 || +31 || =12 || -9 || -25 || +35 || =22 || -15 || +40 || =27 || =32 || -13 || 6 || 37.00
|-
| 34 ||  Maia Lomineishvili  || =10 || =28 || +44 || -20 || -32 || +46 || -39 || =16 || =35 || -30 || +45 || +42 || -24 || 6 || 34.25
|-
| 35 ||  Dagne Ciuksyte  || -31 || =16 || -38 || +42 || -30 || +43 || -33 || =46 || =34 || =45 || +47 || =28 || =37 || 6 || 33.50
|-
| 36 ||  || -1 || +50 || =26 || +24 || -12 || -21 || =15 || -38 || -43 || +51 || =44 || =49 || +45 || 6 || 31.25
|-
| 37 ||  || -12 || =21 || +14 || -26 || -41 || -15 || +52 || +47 || =44 || =38 || +46 || -16 || =35 || 6 || 30.00
|-
| 38 ||  || =6 || -40 || +35 || =39 || +49 || -11 || -10 || +36 || -23 || =37 || =42 || -24 || +52 || 6 || 29.75
|-
| 39 ||  || +14 || =7 || -5 || =38 || -44 || +47 || +34 || +26 || -31 || -12 || -22 || -23 || =48 || 5½ || 34.50
|-
| 40 ||  || =26 || +38 || -9 || =22 || =21 || =31 || =44 || =41 || -29 || -33 || =50 || +46 || -28 || 5½ || 32.00
|-
| 41 ||  || -17 || -33 || +52 || =44 || +37 || -30 || +48 || =40 || =32 || +43 || -20 || -13 || -27 || 5½ || 24.75
|-
| 42 ||  Zorica Nikolin  || =32 || -5 || -10 || -35 || +52 || =24 || =47 || +50 || -14 || +48 || =38 || -34 || =51 || 5½ || 23.50
|-
| 43 ||  || +29 || -2 || -21 || =47 || =16 || -35 || -24 || +48 || +36 || -41 || =51 || -50 || =49 || 5 || 27.50
|-
| 44 ||  || +50 || -1 || -34 || =41 || +39 || =45 || =40 || -19 || =37 || -13 || =36 || =48 || - || 5 || 26.50
|-
| 45 ||  Svetlana Petrenko  || -2 || -29 || =51 || +15 || +24 || =44 || =14 || -31 || -16 || =35 || -34 || +52 || -36 || 5 || 25.75
|-
| 46 ||  || -22 || +48 || -29 || =14 || =47 || -34 || =51 || =35 || =24 || +52 || -37 || -40 || =50 || 5 || 22.00
|-
| 47 ||  || +52 || -11 || -6 || =43 || =46 || -39 || =42 || -37 || +50 || =24 || -35 || +51 || - || 5 || 19.25
|-
| 48 ||  || -20 || -46 || +50 || -28 || -31 || +52 || -41 || -43 || +51 || -42 || +49 || =44 || =39 || 5 || 17.75
|-
| 49 ||  Natia Janjgava  || -19 || +51 || =22 || =21 || -38 || =14 || -31 || -15 || =52 || =50 || -48 || =36 || =43 || 4½ || 21.75
|-
| 50 ||  || -44 || -36 || -48 || +52 || -14 || +51 || -16 || -42 || -47 || =49 || =40 || +43 || =46 || 4½ || 16.00
|-
| 51 ||  || -30 || -49 || =45 || -16 || -15 || -50 || =46 || +52 || -48 || -36 || =43 || -47 || =42 || 3 || 
|-
| 52 ||  Cristina Moshina  || -47 || -23 || -41 || -50 || -42 || -48 || -37 || -51 || =49 || -46 || -24 || -45 || -38 || ½ || 
|}

La partida de la darrera ronda entre Radu i Lematschko no es va jugar.

Torneig de Candidates de 1997 
Les set classificades al torneig Interzonal disputaren el Torneig de Candidates conjuntament amb la perdedora del darrer matx pel campiona del món, Xie Jun, i de les dues finalistes del torneig previ, Chiburdanidze i Cramling. Aquestes deu jugadores varen disputar un torneig round-robin a doble volta a Groningen el desembre de 1997, del qual en sortiren les dues primeres per disputar la final que decidiria l'aspirant al títol.

Galliamova i Xie Jun acabaren primera i segona. La FIDE va decidir que tot el matx final s'hauria de disputar a Shenyang, Xina, després que els patrocinadors xinesos fessin la millor oferta per la bossa de premis. No obstant això, Galliamova va refusar de jugar tot el matx al país de la seva rival, així que Xie Jun fou declarada la guanyadora i obtingué així el dret de reptar la campiona Polgar.

{| class=wikitable
|+ Torneig de Candidates de 1997
|-
! !! Jugadora !! Ràting !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! Punts
|- bgcolor="#ccffcc"
| 1 ||  || 2445 || - || ½ || 1 || 1½ || 2 || 1½ || 1½ || 1½ || 2 || 2 || 13½ 
|- bgcolor="#ccffcc"
| 2 ||  || 2495 || 1½ || - || 1½ || ½ || ½ || 1½ || 2 || 1 || 2 || 2 || 12½ 
|-
| 3 ||  Nana Ioseliani  || 2520 || 1 || ½ || - || 1 || 1½ || 1½ || ½ || 1 || 2 || 2 || 11 
|-
| 4 ||  Maia Txiburdanidze  || 2525 || ½ || 1½ || 1 || - || 1 || 1½ || ½ || 1 || 2 || 2 || 11 
|-
| 5 ||  || 2400 || 0 || 1½ || ½ || 1 || - || ½ || 1½ || 1 || 1½ || 1½ || 9 
|-
| 6 ||  || 2460 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1½ || - || 1 || 1½ || 1½ || 1½ || 9 
|-
| 7 ||  Ketevan Arakhamia-Grant  || 2430 || ½ || 0 || 1½ || 1½ || ½ || 1 || - || 0 || 2 || 2 || 9 
|-
| 8 ||  || 2520 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 2 || - || 0 || 1½ || 8½ 
|-
| 9 ||  Nino Gurieli  || 2370 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 2 || - || 2 || 5 
|-
| 10 ||  || 2415 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || - || 1½ 
|}

Kachiani-Gersinska va retirar-se després de 10 rondes.

Matx final pel títol, 1999 
El matx pel títol estava previst en principi pel novembre de 1998, però la campiona Susan Polgar va demanar un ajornament perquè estava embarassada. Com que la FIDE no podia trobar un patrocinador satisfactori, va accedir a l'ajornament. Posteriorment la FIDE anuncià la nova data i seu dient que seria la Xina el 1999; Polgar ja havia donat a llum el seu fill Tom, però de tota manera considerava que el temps per recuperar-se i preparar-se pel nou matx era insuficient. A més a més, com Galliamova, no volia jugar tot el matx al país de la seva rival. Volia també una bossa de premis significativament superior, així que va demanar un nou ajornament. Aquest cop la FIDE va refusar i les negociacions es van trencar

La FIDE va dictaminar que Polgar havia perdut el títol, i va preparar un nou matx pel títol entre les dues Candidates finalistes, Xie Jun i Galliamova. El matx es va jugar a Kazan, Tatarstan, i a Shenyang, Xina, el 1999. Xie Jun va guanyar per dos punts i recuperà el títol que havia perdut contra Polgar tres anys abans.

{| class=wikitable style="text-align:center"
|+Matx final del campionat del món d'escacs femení de 1999
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! Total
|-
| align=left | 
| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ || 6½
|-
| align=left | 
|style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 8½
|}

Referències 

1999
Escacs
Esport al Tatarstan
Competicions d'escacs a la República Popular de la Xina
1999